dawne gminy:
 gmina Turka – dawna gmina wiejska, powiat chełmski, woj. lubelskie
 gmina Turka – dawna gmina wiejska, powiat turczański, woj. lwowskie